Armia Wielkiego Księstwa Litewskiego – formacja wojsk Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1569–1795
 Siły Zbrojne Republiki Litewskiej od 1918 roku